Akhládhion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Néa Spartiá, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Akhládhion (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar